Marc Warren (golfer), een golfer uit Schotland (1981)
Marc Warren (acteur), een Engels acteur (1967)
Marc Warren (voetballer), een Australische voetballer (1992)